Вэйсянь (Ханьдань) (魏县)— уезд городского округа Ханьдань провинции Хэбэй (КНР).
 Вэйсянь (Синтай) (威县)— уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР).